Esta é uma lista de vencedores de provas nacionais de futebol em Inglaterra. Esta lista inclui as principais provas organizadas pela  Premier League, pela Football League e pela Football Association (Federação Inglesa de Futebol).

Vencedores por Época

Vitórias Múltiplas

Vitórias Consecutivas

Notas:
Tetra: 4 vitórias consecutivas
Tri: 3 vitórias consecutivas
Bis: 2 vitórias consecutivas

Ver também

 Lista de títulos oficiais dos clubes ingleses de futebol

Listas de títulos no futebol